Николас Песке (; род. 1990, Нью-Йорк) — американский кинорежиссёр итальянского происхождения.

Биография
Родился  18 января 1990 года в Нью-Йорке в семье выходцев с Сицилии.  Окончил Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете.

Был клипмейкером, работал над созданием фильмов в разных ипостасях. В режиссуре дебютировал в 2016 году, сняв чёрно-белый хоррор «Глаза моей матери». Его премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Кинорежиссёры фильмов ужасов